Тему:
 Тему () — коммуна в провинции Брешиа в Ломбардии, Италия.
 Тему, Нафтали (1945—2003) — кенийский бегун на длинные дистанции, чемпион Олимпийских игр 1968 года на дистанции  и бронзовый призёр на дистанции .